Черната мълния () е американски сериал, базиран на комиксовия герой на компанията ДиСи.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2018–19)

Сезон 3 (2019–20)

Сезон 4 (2021) 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали